Ел Секо има више значења:

 Ел Секо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Секо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Секо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику